Ватан — село, Шахрітуський район, Хатлонська область, Таджикистан
 Ватан — муніципалітет, регіон Центр-Долина Луари, департамент Ендр, Франція